Пёнтек () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 6515 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Балькув
 Белице
 Богушице
 Черникув
 Гослюб
 Гурки-Лубницке
 Гурки-Пенцлавске
 Яновице
 Янкув
 Орондки
 Ясённа
 Конажев
 Кшишковице
 Ленка
 Лубница
 Мховице
 Михалувка
 Мыслувка
 Оренице
 Старе-Пяски
 Лежайна
 Пенцлавице
 Пёнтек
 Пекары
 Покшивница
 Рогашин
 Сулковице-Первше
 Сулковице-Друге
 Слядкув-Подлесьны
 Слядкув-Розлязлы
 Сыпин
 Боровец
 Витув
 Влостовице
 Влостовице-Парцеле
 Жабокшеки

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства